"O Melhor da Pré-escola" é o décimo segundo álbum de estúdio e o primeiro volume da coleção "O Melhor da Pré-escola" da dupla de palhaços brasileira Patati Patatá, lançado em 2016 e disponibilizado nas plataformas digitais em 11 de outubro de 2019.

Faixas 

 Pintinho Amarelinho
 Minhoca
 Bom Dia aos Amiguinhos
 Macaquinho, Macacão
 Fui Morar Numa Casinha
 O Sapo não Lava o Pé
 A Bandinha
 Pop, Pop
 A Janelinha
 A Linda Rosa Juvenil
 Seu Noé
 A, E, I, O, U

Histórico de lançamento

Referências 

Álbuns de 2019 
Álbuns de Patati Patatá 
Álbuns de música infantil 
Álbuns em língua portuguesa